

Sigle 
 Satellite Launch Vehicle – razzo vettore indiano
 Stato limite di salvaguardia della Vita

Codici 
 SLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simla (India)
 slv – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua slovena
 SLV – codice ISO 3166-1 alpha-3 di El Salvador